Юрий Виленский:
 Виленский, Юрий Григорьевич (род. 1931) — врач-фтизиатр, кандидат медицинских наук, литератор и историк медицины, исследователь жизни и творчества писателя Михаила Булгакова.
 Виленский, Юрий Михайлович (более известен как Георгий Недгар; 1944—1989) — русский неподцензурный поэт.